Carlos Urrutia puede referirse a:

Carlos Urrutia Boloña (n. 1939) político peruano.
Carlos Urrutia Rozas (1849-1915) político chileno.
Carlos Urrutia Valenzuela (n. 1949) diplomático colombiano.